XVS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Denain, Valenciennes, Francia
 xvs – codice ISO 639-3 della lingua vestina